

Немиця — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Немиця — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства